Hell or High Water (littéralement  que l'on peut également traduire par ) est une clause sur un contrat, généralement un prêt, qui implique la nécessité pour l'emprunteur de procéder au remboursement, quelles que soient les difficultés qu'il pourrait rencontrer. Le terme vient d'une expression familière aux États-Unis qui indique qu'une tâche doit être accomplie  ().

Hell or High Water ou Hell and High Water peut faire référence à :

Cinéma 
 Hell and High Water, un film américain réalisé par Grover Jones et William Slavens McNutt en 1933
 Hell and High Water, le titre original de Le Démon des eaux troubles, un film américain réalisé par Samuel Fuller en 1954
 Hell or High Water, le titre original de Comancheria, un film américain réalisé par David Mackenzie en 2016

Livre 
, Joseph J. Romm